Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Nashville 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Natalija Medvedjeva che ha battuto in finale Susan Sloane 6–3, 7–6(3).

Teste di serie 

 Leila Meskhi (primo turno)
 Helen Kelesi (primo turno)
 Raffaella Reggi (quarti di finale)
 Claudia Porwik (primo turno)

 Susan Sloane (finale)
 Larisa Neiland (primo turno)
 Elizabeth Smylie (primo turno)
 Brenda Schultz (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Nashville 1990